Contea di Fulton (in inglese Fulton County) è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Fulton – Arkansas 
 Contea di Fulton – Georgia 
 Contea di Fulton – Illinois 
 Contea di Fulton – Indiana 
 Contea di Fulton –  Kentucky 
 Contea di Fulton – New York 
 Contea di Fulton – Ohio 
 Contea di Fulton – Pennsylvania